Flávia Luiza de Souza dos Santos – ex cestista brasiliana
 Ronaldo de Souza dos Santos, noto come Jacaré – lottatore di arti marziali miste brasiliano

Pagine correlate
Souza dos Santos